

Geografia 
 Grosso – comune italiano in provincia di Torino
 Mato Grosso – stato del Brasile
 Mato Grosso do Sul – stato del Brasile
 Monte Grosso – massiccio montuoso della Corsica
 Monte Grosso – montagna delle Alpi Liguri, in Italia
 Madone Grosso – montagna delle Alpi Ticinesi e del Verbano, nelle Alpi Lepontine, in Svizzera
 Rio Grosso – fiume dell'Emilia-Romagna

Numismatica
 Grosso – moneta usata nel Medioevo
 Grosso aquilino
 Grosso tirolino
Grosso veneziano

Persone 
 Adolfo Grosso – ciclista su strada italiano 
 Carlo Federico Grosso – avvocato italiano
 Fabio Grosso – allenatore ed ex calciatore italiano
 Francesco Grosso – ex calciatore italiano
 Giacomo Grosso – pittore italiano
 Giuseppe Grosso – giurista e politico italiano
 Giuseppe Grosso Cacopardo – avvocato, storico e letterato italiano
 Gloria Grosso – politica italiana
 Guy Grosso – attore francese
 Julia Grosso – calciatrice canadese
 Leonardo Grosso – calciatore italiano
 Leonardo Grosso della Rovere – cardinale cattolico italiano
 Orlando Grosso – pittore italiano
 Pietro Grosso – calciatore italiano
 Ramón Grosso – calciatore spagnolo
 Simone Grosso – pallanuotista italiano